Das Lenzerheide Open 2014 war ein Damen-Tennisturnier der ITF in Lenzerheide. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2014 und fand vom 16. bis 22. Juni 2014 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf der Website der ITF

ITF Women’s Circuit 2014
Tennisturnier in Vaz/Obervaz